

Persone 
 Paul Burgdorfer (1903-1973) – politico svizzero (BGB)
 Willy Burgdorfer (1925-2014) – batteriologo svizzero-statunitense

Pagine correlate
 Burgdorf